Василий Иванович Закржевский (1865 — 1925) — русский и украинский военный инженер и  педагог, генерал-майор.

Биография 
В службу вступил в 1886 году после окончания Полтавской мужской гимназии и Императорского Московского университета. В 1887 году после окончания офицерских курсов при Алексеевском военном училище произведён в  подпоручики и выпущен в 10-й сапёрный батальон. В 1891 году произведён в поручики после окончания офицерских классов Офицерской электротехнической школы.

С 1893 года старший офицер Новогеоргиевской крепостной сапёрной ротой. С 1896 года заведующий электро-технической лаборатории и руководитель практических занятий по электротехнике Офицерской электротехнической школе. В 1899 году произведён в штабс-капитаны, в 1900 году в капитаны. 

С 1904 года приказом ГУВУЗ был назначен офицером-воспитателем и преподавателем физики и механики Одесского кадетского корпуса продолжая состоять при этом в Офицерской электротехнической школе. В 1906 году произведён в подполковники с назначением заведующим электростанцией и командиром 1-й Кавказской искровой роты. В 1910 году произведён в полковники. С 1913 года командир 4-й отдельной искровой роты. С 1914 года участник Первой мировой войны, во главе своей роты. С 1916 года заведующий радиотелеграфом Юго-Западного фронта. 2 апреля 1917 года за отличие по службе произведён в генерал-майоры. 

После Октябрьской революции с 30 декабря 1917 года в  Армии УНР — инспектор радиочастей Украинского фронта. С 1918 года инспектор радиочастей, начальник электротехнического отдела Главного инженерного управления и член Комиссии по организации постоянных военных школ и академий армии Украинской державы. С 1919 года начальник Главного инженерного управления  УНР. С 1920 года в эмиграции в Болгарии.

Умер 17 декабря 1925 года в Шипке

Награды
Был награждён всеми орденами Российской империи вплоть до ордена Святого Владимира 3-й степени высочайше пожалованного ему в 1913 году.

Примечания

Литература 
 
 Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства. 1930-1931 гг. , 2000 г.
 Монкевич Б. Організація регулярної армії Української держави 1918 / Україна в минулому. Вип. 7. Київ-Львів, 1995 г.
 Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. Львів, 1995 г.
 Список полковникам по старшинству сост. по 1-е марта 1914 года  — 856 с. 
 Список подполковникам по старшинству сост. по 1-е мая 1910 года  — 980 с.
 по военному ведомству//Разведчик/Русский Инвалид на 1915 г. 
 
Педагоги Российской империи
Выпускники Полтавской гимназии
Выпускники Императорского Московского университета
Выпускники Алексеевского военного училища]
Преподаватели Одесского кадетского корпуса
Генерал-майоры (Российская империя)
Генералы УНР
Военные Армии Украинской державы‎